W Polsce 
 Kozielice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo 
 Kozielice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice
 Kozielice – gromada w powiecie pyrzyckim